SS Cotopaxi — сухогруз проекта 1060, построенный корпорацией Emergency Fleet (EFC) по заказу Судоходного совета США (USSB) в рамках чрезвычайной программы судостроения Первой мировой войны. Корабль, спущенный на воду 15 ноября 1918 года, был назван в честь эквадорского стратовулкана Котопахи. 22 декабря 1918 года корабль прибыл в  поступив в распоряжение USSB и проработал в этом качестве вплоть до 23 декабря 1919 года, когда был передан в навигационную компанию Clinchfield по условиям продажи.

Во время операции для USSB корабль получил серьёзные повреждения сев на мель у побережья Бразилии, а позднее, работая в компании Clinchfield Navigation, он столкнулся с буксиром в Гаване, в результате чего буксир затонул. SS Cotopaxi с командой из тридцати двух человек исчез в декабре 1925 года, направляясь с грузом угля из Чарлстона, штат Южная Каролина (США), в Гавану (Куба).

Обломки сухогруза были обнаружены в 1980-х, но были опознаны лишь в январе 2020 года.

Описание 
SS Cotopaxi (корпус № 209) был одним из семнадцати кораблей проекта 1060, (дедвейт 4200 тонн, 2351 регистровых тонн) с паровым приводом типа «Laker», построенным для USSB на верфи судостроительной компании Great Lakes Engineering Works, , штат Мичиган. Конструкция с рубкой и двигателями в кормовой части с четырьмя грузовыми люками, обслуживаемыми двумя мачтами, обычно называемая «Stemwinder», была уникальной для этого производителя.

SS Cotopaxi, официальный номер 217270, сигнальные буквы LNWH. Регистровая длина судна — 77,2 м, ширина — 13,3 м, высота борта 7,7 м. Киль был заложен 29 августа 1918 года, спущен на воду — 15 ноября, доставлен в USSB 30 ноября 1918 года. Корабли проекта 1060 приводились в движение одной паровой машиной тройного расширения мощностью 1350 л. с. от двух паровых котлов типа Scotch, работающих на угле. Стоимость постройки корабля составила 827 648,48 долларов.

Использование 
После прибытия в Бостон 22 декабря 1918 года судно было передано оператору USSB, обслуживающему маршруты из портов США к восточному побережью Южной Америки. 16 июня 1919 года во время перехода из Филадельфии в Сальвадор, Бразилия, Cotopaxi сел на мель в канале Браганса в Пара, Бразилия. После сброса около 400 тонн угля 19 июня судно пришло в порт, сильно поврежденное, включая повреждения двигателей. Ремонт обошелся почти в 200 000 долларов.

23 декабря 1919 года SS Cotopaxi был доставлен в компанию Clinchfield Navigation на условиях продажи по цене 375 000 долл. США (93 750 наличными и 281 250 тремя частями по 93 750 каждая векселями, обеспеченными закладной на судно, подлежащими выплате 22 декабрь 1920, 1921 и 1922 годов. В 1920 году, во время рейса с грузом угля из Чарлстона, штат Южная Каролина, корабль вошел в гавань Гаваны и столкнулся с буксиром Saturno, принадлежавшим . При этом SS Cotopaxi не получил серьёзных повреждений, а буксир затонул. Дело, связанное с аварией, было обжаловано и признано равным по вине обоих судов, и, таким образом, ущерб был распределен.

Последний рейс 
29 ноября 1925 года Cotopaxi отправился из Чарлстона, Южная Каролина, в Гавану, Куба, под командованием капитана В. Дж. Мейера с грузом угля и с командой из тридцати двух человек. 1 декабря Cotopaxi сообщил по радио о бедствии, сообщив, что корабль лёг на бок и набрал воды во время тропического шторма. Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря.

Обломки 
Обломки судна Cotopaxi находятся в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.. Они были обнаружены в 1980-х, но не могли быть опознаны, и впоследствии получили прозвище "Медвежьи обломки" (англ. "Bear Wreck"). В январе 2020 года обломки удалось опознать благодаря 15-летнему расследованию морского биолога Майкла Барнета (англ. Michael Barnette) .

В фантастике 
В фильме 1977 года «Близкие контакты третьего рода» корабль SS Cotopaxi связан с легендой о Бермудском треугольнике и обнаружен в пустыне Гоби, предположительно перенесённый туда внеземными силами.

Примечания

Литература 
 «Lloyd’s Posts Cotopaxi as 'Missing'». The New York Times, January 7, 1926.
 «Efforts to Locate Missing Ship Fail». The Washington Post, December 6, 1925.
 «Lighthouse Keepers Seek Missing Ship». The Washington Post, December 7, 1925.
 «53 on Missing Craft Are Reported Saved». The Washington Post, December 13, 1925.
 «Bermuda Triangle: Ship Reappears 90 Years After Going Missing», May 12, 2015 (Snopes: False.)

Бермудский треугольник
Пароходы США
Кораблекрушения 1925 года